Cacimbensi – abitanti di Cacimba de Areia
Cacimbensi – abitanti di Cacimbas
Cacimbensi – abitanti di Cacimbinhas